Madang – miasto w Papui-Nowej Gwinei
 Madang – prowincja Papui-Nowej Gwinei